Prvenstvo, koje je obilovalo oduzimanjem bodova, osvojio je NK Jadran Stari Jankovci i time se plasirao u viši razred.

Ljestvica

Napomene 
7 od 11 klubova koji su sudjelovali u prvenstvu kažnjeno je oduzimanjem bodova (čak 22 boda oduzeta su klubovima)
NK Sloga Račinovci kažnjena je oduzimanjem 1 boda
NK Zrinski Tordinci kažnjen je oduzimanjem 1 boda
NK Šokadija Đeletovci kažnjena je oduzimanjem 3 boda
NK Slavonac Prkovci kažnjen je oduzimanjem 3 boda
NK Budućnost Šiškovci kažnjena je oduzimanjem 1 boda
NK Polet Donje Novo Selo kažnjen je oduzimanjem 6 bodova
NK Đezelem Korođ kažnjen je oduzimanjem 7 bodova

Izvori 

 Vinkovački list #2290: Tablica i rezultati 18. kola
 Vinkovački list #2291: Rezultati 19. kola
 Vinkovački list #2292: Rezultati 20. kola
 Vinkovački list #2293: Demanti Županijskog nogometnog saveza

1997-98
vukovarsko-srijemska-3